Yang-chia Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangshui He, vattendrag, Shaanxi, 
 Yangjia He (vattendrag i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar